Пути́лов (Пути́лова) — русская фамилия. Известные носители:

Путилов 
 Путилов, Александр Иванович (в монашестве Антоний Оптинский; 1795—1865) — игумен малоярославецкого Николаевского монастыря, оптинский старец.
 Путилов, Александр Иванович (1893—1979) — советский авиаконструктор.
 Путилов, Алексей Иванович (1866—1940) — финансист, предприниматель.
  (род. 1971) — украинский государственный деятель, председатель Херсонской облгосадминистрации.
 Путилов, Борис Анатольевич — (1931—2007) — русский советский писатель. 
 Путилов, Борис Николаевич (1921—1997) — российский фольклорист и этнограф, доктор наук.
 Путилов, Владимир Александрович (1947—2021) — советский и российский учёный в области информационных технологий.
 Путилов, Дмитрий Игоревич (род. 1994) — российский игрок в мини-футбол.
 Путилов, Егор (род. 1985) — российско-датский журналист.
 Путилов, Кирилл Владимирович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Путилов, Константин Анатольевич (1900—1966) — советский физик, доктор наук, профессор, специалист в области молекулярной физики и термодинамики.
 Путилов, Матвей Мефодиевич (1923—1942) — сержант, командир отделения связи.
 Путилов, Михаил Алексеевич (род. 1935) — депутат Госдумы РФ 1-го созыва.
 Путилов, Николай Иванович (1820—1880) — российский предприниматель.
 
 Путилов, Савелий Михайлович (1900—1975) — генерал-майор.
 Путилов, Сидор Антонович (1916—1943) — Герой Советского Союза
 Путилов, Тимофей Иванович (более известен как Моисей Оптинский; 1782—1862) — схиархимандрит РПЦ, настоятель и старец Оптиной Пустыни.



Примечания

См. также 
 Путиловы — дворянские роды
 «Гарфорд-Путилов» — тяжёлый пушечно-пулемётный бронеавтомобиль Вооружённых сил Российской империи.
 
 
 Путиловская